

Biografia 
Huxley ha studiato presso il Pembroke College di Oxford e ha studiato organo presso il Worcester College di Oxford 1972-1974, ha studiato sotto la guida dell'organista Marie-Claire Alain.

È stato direttore della Ilkley e Otley Choral Society dal 1980 al 1984. È stato Direttore della Music Choir dal 1980 al 1986.

Ha vinto giunto 2 ° premio del Pubblico al Concorso di Interpretazione al St Albans International Organ Festival nel 1977.

Huxley è il tutor di organo presso il Birmingham Conservatoire.

Organista 
Assistente organista presso:
 Cattedrale di Ripon 1974 - 1986
Organista presso:
 Cattedrale di S. Filippo, Birmingham 1986

Note